Ḩowẕ-e Ḩāfez̧ kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hauz-i-Hafic, underjordisk bevattningskanal, Yazd, 
 Ḩowẕ-e Ḩāfez̧ (reservoar i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar